Barkhof steht für:

 einen Ortsteil in Bremen, siehe Schwachhausen#Barkhof
 eine Straße in Hamburg
 Kontorhaus Barkhof, ein denkmalgeschütztes Kontorhaus in Hamburg
 einen früheren U-Bahnhof in Hamburg, heute U-Bahnhof Mönckebergstraße